Ocean's Eleven is de naam van twee heist-films;
 Ocean's 11 (1960), een film uit 1960.
 Ocean's Eleven (2001), een remake uit 2001.